Albert Eilers ist der Name folgender Personen:

* Albert Eilers (Sänger, 1830) (1830–1896), deutscher Sänger (Bass) und Komponist 
 Albert Eilers (Sänger, 1859) (1859–nach 1905), deutscher Sänger (Bariton) und Theaterdirektor